Robert le Fort (v.815-866), marquis de Neustrie de 862 à 866 ;
 Robert  (865-923), son fils, roi de France de 922 à 923 ;
 Robert II le Pieux (v.972-1031), roi de France de 996 à 1031 ;
 Robert  le Vieux (1011-1076), duc de Bourgogne de 1032 à 1076 ;
 Robert de France (1054-1063), fils de Henri Ier ;
 Robert de France (v.1123-1188), comte de Dreux de 1137 à 1184 ;
 Robert de France (1216-1250), comte d'Artois, dit Robert d'Artois, second fils du roi Louis VIII le Lion et frère de Saint Louis ;
 Robert de France (1256-1317), comte de Clermont et seigneur de Bourbon ;
 Robert de France (1269-1276), troisième fils de Philippe III et d'Isabelle d'Aragon ;
 Robert de France (1296-1308), cinquième fils du roi Philippe IV le Bel.

Homonymie capétienne